

Miejscowości

Stany Zjednoczone 
 Ashville – miejscowość w hrabstwie St. Clair, w stanie Alabama
 Ashville – wieś w hrabstwie Pickaway, w stanie Ohio
 Ashville – miasto w hrabstwie Cambria, w stanie Pensylwania

Zobacz też 
 Asheville – miasto w stanie Karolina Północna, w Stanach Zjednoczonych